A 27 603-as számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű, egyirányú országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye legészakibb részén, közvetlenül a szlovák határnál. Jelenleg csak egy nyúlfarknyi átkötő, rövidítő útszakasz két olyan út között, amelyek amúgy találkoznak is egymással; valószínűleg ennél jóval nagyobb jelentősége volt abban az időben, amikor a magyar-szlovák határon még határellenőrzés volt.

A 27 601-es útból ágazik ki Hidvégardó közigazgatási területének északkeleti csücskétől nem messze, és a 27-es főútba torkollik be, nagyjából a főút 54+500-as kilométerszelvényénél. Ezen a szakaszán a 27-es már az országhatárral egy vonalban húzódik, nagyjából északkeleti irányban, nyugati oldala már a Szlovákiához csatolt Bódvavendégi közigazgatási területe. A 27 601-es út egy rövid átkötő ágat képez a 2614-es útig, amely szintén a határon húzódik, majdnem pontosan észak-déli irányban, Hidvégardó központja felé; a 27 603-as út onnan kínál ráhajtási lehetőséget a Szlovákiába továbbvezető 27-es főútra.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint a hossza mindössze 38 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 23.

Jegyzetek 

27603
27603